Paul Morgan peut faire référence à : 

 Paul Morgan, architecte australien
 Paul Morgan (1948–2001), ingénieur britannique
 Paul Morgan (né en 1978), footballeur nord-irlandais
 Paul Morgan, journaliste sportif britannique
 Paul Morgan (rugby à XIII) (mort en 2001), joueur et administrateur australien de Rugby à XIII
 Paul Morgan (1974-2015), joueur de rugby à XIII et à XV gallois
 Paul Morgan (né en 1964), dirigeant britannique de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X
 Paul Morgan (1886–1938), acteur autrichien
 Paul Morgan (né en 1952), juge de la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galles)